Dyckerhoff steht für:

 Dyckerhoff (Zementhersteller), deutscher Zementhersteller
 Dyckerhoff Weiß, ein Markenname für Zement, siehe Weißzement
 Dyckerhoff & Widmann, ehemaliges Bauunternehmen, siehe Dywidag
 Dyckerhoff-Brücke in Wiesbaden
 Dyckerhoff Pharma, von dem Chemiker Hanns Dyckerhoff gegründetes Unternehmen

Dyckerhoff ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Dyckerhoff (1872–1965), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 August Dyckerhoff (1868–1947), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Carl Dyckerhoff (1854–1938), deutscher Unternehmer
 Eduard Dyckerhoff (1878–1948), deutscher Unternehmer
 Ernst Dyckerhoff (1877–1926), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Eugen Dyckerhoff (1844–1924), deutscher Bauunternehmer, Mitinhaber der Dywidag
 Friedrich Christoph Dyckerhoff (1751–1834), Oberrheinischer Baudirektor des Kurfürsten Carl Theodor
 Gustav Dyckerhoff (1838–1923), deutscher Unternehmer
 Hanns Dyckerhoff (1904–1965), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Hans Dyckerhoff (1899–1969), deutscher Industrieller
 Hermann Dyckerhoff (1840–1918), deutscher Unternehmer
 Jacob Arnold Dyckerhoff (1725–1804), Oberrheinischer Baudirektor des Kurfürsten Carl Theodor
 Jacob Friedrich Dyckerhoff (1774–1845), deutscher Architekt und Künstler
 Johann Friedrich Dyckerhoff (1789–1859), badischer Bauinspektor
 Karl Dyckerhoff (1825–1893), deutscher Bauingenieur
 Karl Ludwig Dyckerhoff (1869–1938), deutscher Unternehmer
 Kurt Dyckerhoff (1883–1955), deutscher Chemiker und Ingenieur
 Otto Dyckerhoff (1870–1954), deutscher Unternehmer
 Rosemarie Sack-Dyckerhoff (1917–2015), deutsche Bildhauerin
 Rudolf Dyckerhoff (1842–1917), deutscher Unternehmer
 Ruth Dyckerhoff, Geburtsname von Ruth Boehringer (1906–2007), deutsche Unternehmerin
 Ursula Dyckerhoff (1930–2004), deutsche Ethnologin und Altamerikanistin
 Walter Dyckerhoff (1897–1977), deutscher Unternehmer, Erfinder des Weißzements
 Wilhelm Dyckerhoff (1868–1956), deutscher Verwaltungsjurist und Abgeordneter
 Wilhelm Gustav Dyckerhoff (1805–1894), deutscher Bauingenieur, Gründer der Dyckerhoff AG
 Wilhelm Hugo Dyckerhoff (1908–1987), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Dickerhoff